

Codici 
 CIZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coari (Brasile)

Geografia
 Číž – comune della regione di Banská Bystrica (Slovacchia)